Brachyuranochampsa — вимерлий рід крокодилів. Єдиним надійним місцем появи Brachyuranochampsa є B. eversolei з середнього еоцену Вайомінгу. Інший вид, B. zangerli з нижньої частини формації Бріджер у Грізлі Баттс, був синонімічним до іншого примітивного крокодила, "Crocodylus" affinis, також відомого з формації Бріджер.

Філогенетичні дослідження послідовно відновлювали Brachyuranochampsa як більш базальну, ніж коронна група Crocodylidae, яка складається з усіх живих крокодилів.

Наведена нижче кладограма з дослідження 2018 року, що поєднує морфологічні дані та докази молекулярної ДНК, показує розміщення Brachyuranochampsa серед Crocodylia.

Примітки 

Роди плазунів
Фауна еоцену
Крокодилоподібні
Вимерлі плазуни Північної Америки